АСЕК Ндиамбур е сенегалски футболен клуб, базиран в Луга, който е част от втората национална лига на Сенегал.[1] Техният домашен стадион е Стадион АСЕК Ндиамбур, известен също като Албури Ндиайе.

Ндиамбур също е пети по брой големи отличия, спечелени в Сенегал, наброяващи седем.

История 
Отборът е основан през 1969 г.[2] Наречен е на историческата провинция Кайор, съществувала някога в предколониалните времена, съответстваща на регион Луга днес.

История на шампионата 
Първото им участие във финала за купата беше през 1985 г. и загубиха от АСК Диараф с 1-0, второто им участие също беше загубено с гол от УС Горее в изданието през 1996 г., Ндиамбур спечели изданието през 1999 г., след като победи SONACOS от Диубрел само с дузпи от 3- 0, тъй като играта беше равна по гол, това беше последното им представяне.

Те играха до 2009 г. в най-високата дивизия на сенегалския футбол, бяха на последно място в група А с 12 точки и изпаднаха в Лига 2, [3] останаха, докато не заеха първо място през сезон 2014-15 и се върнаха на върха дивизия за следващия сезон.[4] АСЕК Ндиамбур завърши 10-ти с 32 точки, девет победи и отбеляза 20 гола, клубът допусна 28 гола през 2016 г. Нджамбур започна 6-ти, след това 12-ти във втория кръг, след това 14-ти в четвъртия кръг и не се върна на 12-то място до 12-ия кръг. В 16-ия кръг Нджамбур се опасяваше, че може да изпаднат за Лига 2, Нджамбур беше 14-ти в 19-ия кръг, но се изкачи обратно на 20-то място седмица по-късно. В последните два кръга те споделиха същия резултат (6 победи, 8 равенства, 11 загуби) като този на Лингере, след победата на Ндиамбур с 2-0 над Ниари-Тали и отбелязаха последните голове на клуба за сезона. Нджамбур запази шанса си да остане в Лига 1 и отбеляза 26 гола, два повече от Лингерес и се върна на 12-а позиция. Във финалния кръг те направиха нулево равенство с Дуан и клубът ще участва в Лига 1 през следващия сезон, също резултатите им се промениха и имаха 9 равенства и 11 победи, но имаха същите 6 победи с три други клуба, включително Дуан, Теунгует ФК и Лингере. При пропускането на голове Нджамбур пострада и допусна 42 гола, най-много от сезона, зад 7-ия Мбур Петит-Кот с 37.

Континентални изяви 
Те са участвали в седем континентални турнира на континентално ниво, пет от тях са турнири за купата, като най-големият им успех е четвъртфиналите в Купата на носителите на купи на КАФ. Първата им поява за купата беше през 1992 г., когато за първи път се изправиха срещу Ийст Енд Лайънс от Сиера Леоне, тъй като двата мача бяха без голове, те вкараха 5 дузпи, за да стигнат до следващия кръг, където по-късно се оспориха с тунизийския CA Бизертин и загубиха състезанието. Скорошното им състезание за купата беше през 2005 г., когато се изправиха срещу Крал Фейсал Бейбс от Гана и отбелязаха само гол в два от мачовете.

Първата им изява на континента беше през 1993 г. и се изправиха срещу КС Минделензе от Кабо Верде, първият мач беше равен в един, те спечелиха два гола срещу един във втория мач и се изкачиха до първия кръг с Уайдад Казабланка от Мароко и спечелиха с 2-1 в първия мач и загубиха с 3-1 във втория и бяха отстранени от по-нататъшното състезание. Второто им и скорошно беше състезанието през 1999 г., както щеше да се нарича КАФ Шампионска лига и се изправиха срещу Инвиктибъл Елевън от Либерия, другият клуб се оттегли и Ндиамбур се насочи към първия кръг срещу Раджа Казабланка на север в Мароко и спечели с 2-1 в първия мач и загуби с 2-1 във втория мач и Ндиамбур беше извън надпреварата.

Титли

Сенегалска прмиър лига: 3 
1992, 1994, 1998

Сенегалска FA купа: 1 
1999

Национална купа на Сенегал: 3 
1998, 2002, 2004

Втора лига на Сенегал: 1 
2015

Източници 

 Senegal 2010 - Rsssf.com
 ^ Founding dates of Senegalese clubs at RSSSF Archived March 4, 2016, at the Wayback Machine
 ^ 2009 Ligue 1 season at RSSSF Archived March 3, 2016, at the Wayback Machine
 ^ 2014-15 Senegalese Ligue 2 - rsssf.com Archived September 5, 2015, at the Wayback Machine

Сенегалски футболни отбори